Luca Pellegrini est un nom porté par :
 Luca Pellegrini, un ancien footballeur italien né en 1963 ;
 Luca Pellegrini, un footballeur italien né en 1999 évoluant actuellement à l'AS Rome.